Band (Mureș) — comuna da Roménia
 Rede Bandeirantes — rede brasileira de televisão aberta também conhecida como "Band"
 Band FM — rede brasileira de rádio
 The Band — conjunto de rock ativo de 1967 a 1976 e de 1983 a 1999

Ver também 
 Band-Aid — marca de curativo adesivo produzido pela Johnson & Johnson

Desambiguações de televisão
Desambiguações de rádio